Vinogradni (Anapa), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vinogradni (Moldavànskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vinogradni (Vixesteblíievskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vinogradni (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia